Noah Beery (1882–1946) amerikai színész
Noah Beery (1913–1994) amerikai színész, az előző fia